1,2,3-trinitrobenzene
1,2,4-trinitrobenzene
1,3,5-trinitrobenzene